Гусо́вский — фамилия. Известные носители:
 Гусовский, Николай (ок. 1470 — ок. 1533) — великолитовский поэт эпохи Возрождения, представитель новолатинской восточноевропейской школы.